Molnár Róbert (1930–1986) Európa-bajnok, magyar vízilabdázó, építészmérnök
 Molnár Róbert (1962–2021) magyar vízilabdázó
 Molnár Róbert (1971–) jogász, politikus, Kübekháza polgármestere
 Molnár Róbert (1975–2022) tájfutó, síoktató, hegyivezető
 Molnár Róbert (1991–) kárpátaljai magyar labdarúgó
 Molnár Róbert (?) magyar birkózó
 Molnár Róbert (?) magyar színész

Jegyzetek